

Кіясово — село, центр Кіясовського району, Удмуртія
 Кіясово — село, Ступінський район, Московська область